Кубок Кремля 2016 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2016 году турнир прошёл с 17 по 23 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионате США и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Марин Чилич
 в женском одиночном разряде —  Светлана Кузнецова
 в мужском парном разряде —  Андрей Рублёв и  Дмитрий Турсунов
 в женском парном разряде —  Елена Веснина и  Дарья Касаткина

Общая информация 
Первым номером посева одиночного турнира у мужчин стал Роберто Баутиста Агут (№ 19 в мире на тот момент). Испанец два года подряд до этого розыгрыша доходил до финала турнира, но на этот раз он неожиданно проиграл уже в стартовом для себе матче во втором раунде местному теннисисту Александру Бублику, который попал на турнир через квалификацию. Чемпион двух последних розыгрышей хорват Марин Чилич не защищал свой титул. По итогу в финале соревнований сыграли № 6 посева испанец Пабло Карреньо Буста и итальянец Фабио Фоньини. Победу одержал Карреньо Буста, который стал первым представителем Испании, победившим на Кубке Кремля в мужском одиночном разряде. В основной сетке домашнего турнира сыграли семь представителей России и два из них: Александр Бублик и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал.

В мужском парном разряде первыми номерами посева стал Марсель Гранольерс и Пабло Карреньо Буста. Испанский дуэт не вышел на свой четвертьфинальный матч, снявшись с турнира. Прошлогодние победители Андрей Рублёв и Дмитрий Турсунов не защищали свой титул, но Рублёв принял участие в соревнованиях и в альянсе с Даниилом Медведевом вышел в полуфинал. Главный приз в итоге смогли завоевать вторые номера посева Хуан Себастьян Кабаль, представляющие Колумбию. Они стали первыми представителями этой южноамериканской страны, которые выиграли на кубке Кремля в каком-либо разряде. В финале они обыграли австрийскую пару Юрген Мельцер и Юлиан Ноул.

Список участниц женского одиночного турнира возглавила прошлогодняя чемпионка Светлана Кузнецова (№ 8 в мире на тот момент). Ещё одной теннисисткой из Топ-10 на турнире должна была стать Доминика Цибулкова (№ 10 в мире), но словацкая спортсменка незадолго до его начала снялась с соревнований и её заменила в сетке Анна Конюх. Кузнецова смогла защитить свой прошлогодний титул. В решающем матче она обыграла Дарью Гаврилову, которая представляла Австралию. Представительницам России удается выиграть турнир третий год подряд (в 2014 году выиграла Анастасия Павлюченкова) впервые в истории.

Прошлогодние победительницы женского парного турнира Елена Веснина и Дарья Касаткина не защищали свой титул, но обе приняли участие в турнире. Веснина сыграла в команде со своей привычной партнёршей Екатериной Макаровой под первым номером посева. В первом же раунде они встретились с дуэтом в котором играла Касаткина совместно с Дарьей Гавриловой. Неожиданно Гаврилова и Касаткина сумели обыграть лидеров посева. Выиграв затем ещё два матча, их команда смогла выйти в финал, где в борьбе за титул они все-таки проиграли второй сеянной паре Андрее Главачковой и Луции Градецкой.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Пабло Карреньо Буста обыграл  Фабио Фоньини со счётом 4-6, 6-3, 6-2.
 Карреньо выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Пабло Карреньо Буста
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Фабио Фоньини
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2

}}

 Женщины. Одиночный турнир 
  Светлана Кузнецова обыграла  Дарью Гаврилову со счётом 6-2, 6-1.
 Кузнецова выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.
 Гаврилова сыграла дебютный одиночный финал в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Мужчины. Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Юргена Мельцера /  Юлиана Ноула со счётом 7−5, 4−6, [10−5].
 Кабаль и Фара выигрывают 4-й совместный парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая''' обыграли  Дарью Гаврилову /  Дарью Касаткину со счётом 4-6, 6-0, [10-7].
 Главачкова выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Градецкая выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Кремля

 Мировой Тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2016
 Трофей Санкт-Петербурга 2016

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2016 года
2016